The Day After Tomorrow est le titre original du film Le Jour d'après.
 Day After Tomorrow est un groupe de J-pop.
 Day After Tomorrow est un album de Joan Baez.